Ivan Dodig och Édouard Roger-Vasselin var regerande mästare, men Dodig valde att inte deltaga detta år. Roger-Vasselin spelade tillsammans med Jürgen Melzer men förlorade i kvartsfinalen mot Tomislav Brkić och Ante Pavić.

Nikola Ćaćić och Mate Pavić vann titeln efter att ha besegrat Dominic Inglot och Aisam-ul-Haq Qureshi med 6–4, 6–7(4–7), [10–4] i finalen.

Seedning

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

Open Sud de France 2020 – Dubbel
2020 – Dubbel